

Risultati

Serie D

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa Italia Serie D

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato 

2022-2023